Робер Турньер (), настоящее имя Робер Леврак (; 17 июня 1668, Кан — 18 мая 1752, Кан, Нормандия) — французский художник, мастер барочного портрета времён Людовика XV.

Биография 
Родился 17 июня 1668 года в Кане, предположительно в семье портного. Его первым учителем живописи был монах Люка де ла Э (Lucas de la Haye). Позднее продолжил обучение под руководством Бон Булоня Старшего, за которым последовал в Париж.

В 1693 году женился на Франсуазе Довен, вдове, и стал учителем её сына, будущего художника Франсуа Лемуана.

В 1702 за выполненные им портреты художников  и Мишеля Корнея (Michel Corneille le Jeune) был принят в парижскую Королевскую академию живописи и скульптуры в качестве художника-портретиста.

С 1737 по 1748 год регулярно выставлялся в Салоне и со временем приобрёл известность в Париже.

В 1749 году оставил занятия живописью, а в 1750 году вернулся из Парижа на родину. Умер в Кане в 1752 году.

Творчество 
Автор многочисленных портретов. Заимствовал из голландской живописи тип портрета малого формата, на котором модель представлена в интерьере, а все детали проработаны тщательно и тонко, с совершенным позиционированием и элегантностью драпировки.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Работы Робера де Турньера

Художники-портретисты Франции
Художники Франции XVII века
Художники Франции XVIII века